Rywalizacja kobiet w golfie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 została rozegrana między 4 a 7 sierpnia na obiekcie Kasumigaseki Country Club.

W zawodach wzięło udział 60 zawodniczek z 35 krajów.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie japońskim (UTC+09:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki 
W celu rozstrzygnięcia pozycji medalowych rozegrano dogrywkę, której stawką był srebrny medal. Wzięły w niej udział reprezentantka Japonii Mone Inami oraz Nowozelandka Lydia Ko. Ostatecznie w dodatkowej rundzie zwyciężyła Inami.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Golf na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020